Mužská dvouhra Australian Open 2009 probíhala ve druhé polovině ledna 2009. V melbournském grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Osmnáct z nich vzešlo z kvalifikace, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a dva jako šťastní poražení. Obhájcem titulu byla srbská světová trojka Novak Djoković, který vzdal čtvrtfinálové utkání proti americké turnajové sedmičce Andymu Roddickovi pro vyčerpání z nadměrného horka.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Španěl Rafael Nadal, který ve finále zdolal světovou dvojku Švýcara Rogera Federera po pětisetovém průběhu utkání 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6 a 6–2. Španělský hráč zaznamenal šesté vítězství na grandslamu v kariéře a vůbec první na z tvrdého povrchu.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference

Externí odkazy 

Australian Open 2009